The Music Factory, het merk van meerdere voormalige muziekzenders op TV en radio
TMF Group, een Nederlands accountancybedrijf